Erf steht für:
 ein niederländisches Verkehrsberuhigungskonzept, siehe Woonerf
 Erf (Fluss), am baden-württembergischen Ober- und Mittellauf Erfa, linker Zufluss des Mains bei Bürgstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Erf (Rechtsbegriff), in Südafrika und Namibia im Kataster- und Grundbuchrecht genutzter Rechtsbegriff
Erf (Solingen), eine Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen

ERF bzw. erf steht als Abkürzung für:
 Edgar Reitz Filmproduktion, siehe Edgar Reitz
 ERF (Lkw) (Edwin Richard Foden), englischer Lastwagenhersteller
 Église Réformée de France, siehe Reformierte Kirche von Frankreich
 Elektrorheologische Flüssigkeit, ein elektrotechnischer Werkstoff
 Erfurt (DE ERF nach UN/LOCODE)
 Flughafen Erfurt-Weimar (IATA-Flughafen-Code)
 error function, siehe Fehlerfunktion
 Evangeliums-Rundfunk, siehe ERF Medien (Deutschland)

Siehe auch:

Abkürzung